Одинцовка — село в Алтайском крае] России. Входит в состав городского округа город Бийск.

География 
Расположено к юго-западу от Бийска. Около Одинцовки реки Бия и Катунь сливаются, и превращаются в реку Обь, крупнейшую реку в России.

 Географическое положение
Расстояние до районного центра Бийск — 15 км, до областного центра Барнаул — 130 км.
 Ближайшие населённые пункты
Фоминское 3 км, Верх-Обский 5 км, Сорокино 5 км, Песчаное 7 км, Линевский 8 км, Нефтебаза 8 км, Иконниково 9 км, Савиново 10 км, Катунское 11 км, Смычка 12 км, Старотырышкино 12 км, Сафоновка 13 км, Усть-Ануй 14 км, Речной 14 км, Красный Маяк 14 км
 уличная сеть
состоит из 15 географических объектов: 2-я Надеждинская ул., Александровская ул., Весенний пер., Надеждинская ул., Новосёлов ул., Овощесовхоз, Покровская ул., Правобережная ул., Преображенская ул., Рождественская ул., Российская ул., Цветочный пер., Шоссейная ул., Энергетиков ул., Яблоневый пер.

Население

Инфраструктура 
Церковь Александра Невского в Одинцовском Посаде

Транспорт 
Выезд на автодорогу регионального значения 01 ОП М3 01Н-0401 Бийск — Фоминское.

Проселочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты на реке Обь
Населённые пункты городского округа город Бийск